Krašići (pleme), staro hrvatsko pleme

BiH:
 Krašići (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde

Crna Gora:
 Krašići (Tivat, Crna Gora), naselje u općini Tivat